Ла Лома Дос има више значења:

 Ла Лома Дос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома Дос (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику